Список известных носителей-мужчин см. Кронбергс.

Кро́нберга () — латышский вариант немецкой и еврейской фамилии Кронберг () с женским окончанием -a. Известные носительницы:

 Кронберга, Илзе () — латвийская хоккеистка, член женской сборной Латвии по хоккею (2008).
 Кронберга, Эльвира Ансовна (; 1910—1978) — советская и латвийская театральная актриса.